Ел Торо II има више значења:

 Ел Торо II (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Торо II, Ла Сијенегита (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику